Регистрационные номерные знаки используются для регистрации автомобилей в Словении.

Номерные знаки изготовлены из металла. В их левой части поле синего цвета, как и на других номерных знаках в странах ЕС; чёрный текст на белом фоне. На каждой машине должны присутствовать две таблички — одна спереди, а другая сзади.

Таблица автомобильных номеров

Ссылки 
 Официальный сайт Республики Словения. Правила оформления номерных знаков

Словения
Транспорт в Словении